Етиопска православна црква може бити:

 Етиопска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Етиопији
 Православна црква у Етиопији, под јурисдикцијом грчке православне Александријске патријаршије

Види још 
 Етиопска црква (вишезначна одредница)